Maxim pode se referir a:

Arma 
 Maxim (metralhadora), um tipo de metralhadora

Revista 
 Maxim (revista), uma revista masculina
 Maxim Brasil, edição brasileira da revista Maxim

Desambiguação